Mimika steht für:

 eine Unterabteilung der ehemaligen Niederländisch-Neuguineischen Abteilung Fak-Fak, siehe Mimika (Fak-Fak)
 einen Fluss auf Westneuguinea, siehe Mimika (Fluss)
 einen Vogel, siehe Mimika-Honigfresser
 ein  indonesischer Regierungsbezirk in der Provinz Papua, siehe Mimika (Regierungsbezirk)
 einen Stamm in Westneuguinea, siehe Mimika
 eine griechische Prosaschriftstellerin; siehe Mimíka Cranáki (* 1922)